Estação Old Mill - uma estação do metrô de Toronto
Old Mill Creek - uma vila localizada no estado americano de Illinois
The Old Mill - um curta-metragem de animação lançado no ano de 1937, pela Walt Disney Pictures

Desambiguação